Il doppio del Grand Prix Hassan II 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Hill e Jeff Tarango erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Hill con Daniel Vacek e Tarango con David Adams.

Hill e Vacek hanno perso nel 1º turno contro Martín García e Luis Lobo.

Adams e Tarango hanno perso nei quarti di finale contro Stephen Huss e Myles Wakefield.

Huss e Wakefield hanno battuto in finale 6–4, 6–2 García e Lobo.

Teste di serie
 David Adams /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Michael Hill /  Daniel Vacek (primo turno)
 Robbie Koenig /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Jim Thomas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2002
ATP Tour 2002